Molekulska formula -{C25H50O2}- se može odnositi na:

 Pentakozilinska kiselina
 Stearil heptanoat